«Двадцять років по тому»:
 «Двадцять років по тому» — продовження роману «Три мушкетери».
 «Мушкетери двадцять років по тому» — російський фільм 1992 року.
 «Двадцять років по тому» — п'єса Михайла Свєтлова
 «Двадцять років по тому» — фільм режисера Аїди Манасарової 1965 року.
 «Двадцять років по тому» — телеспектакль Юрія Сергєєва 1971 року.
 «Двадцять років по тому» — оповідання Ігоря Куберського.
 «Двадцять років по тому» (), фільм 2008 року — екранізація роману «Як кроти, як щури».

Див. також 
 «Двадцать лет спустя» — пісня  Юрія Антонова.
 «Двадцать лет спустя» — концертний альбом Бориса Гребенщикова та Андрія Макаревича, (1996).
 Чоловік і жінка: 20 років по тому
 Одного разу двадцять років по тому